El Serrat de Torrielles és una muntanya de 948,9 metres que es troba entre els municipis de l'Espunyola i Montmajor, al Berguedà i el de Navès al Solsonès.

Referències 

Muntanyes de l'Espunyola
Muntanyes de Navès